

Архітектура 
 Золоті ворота — брама Києва
 Золоті ворота — ворота в селі Волоки́тине Путивльського району Сумської області.
 Золоті ворота — брама Єрусалима
 Золоті Ворота — Володимир, Росія

Література 
 Золоті ворота — повість Олеся Бердника, Смолоскип, 1975 рік.

Музика 
 Золоті Ворота — хорова капела

Природа 
 Золоті Ворота — прибережна скеля гірського масиву Кара-Даг
 Золоті Ворота () — протока, що сполучає затоку Сан-Франциско з Тихим океаном.

Фільми 
 Золоті ворота — фільм 1969 р. режисера Ю. Солнцевої — про творчість О. Довженка.

Інфраструктура 
 Золоті ворота — станція метро у Києві
 Золоті Ворота — міст у Сан-Франциско, США
 Золоті Ворота — київський міський есперанто-клуб
 Золоті Ворота (батальйон) — добровольчий батальйон патрульної служби міліції особливого призначення.

Гроші 
 Золоті ворота — Золота монета НБУ.

Див. також 
 Голден-Гейт